Voici la liste des planètes mineures numérotées de 283001 à 284000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 283001 à 284000

283001-283100

283101-283200

283201-283300

283301-283400

283401-283500

283501-283600

283601-283700

283701-283800

283801-283900

283901-284000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000